De wedstrijden van het Nederlandse Tweede divisie voetbal uit het seizoen 1959/60 was het vierde seizoen van de laagste (semi-)professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 22 speelronden van elk zes wedstrijden. De competitie begon op 6 september 1959 en duurde tot 27 maart 1960.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

Speelronde 21

Speelronde 22

Voetnoten

1959/60
Nederlands competitievoetbal 1959/60